Ленинское — посёлок в Славском районе Калининградской области. Входит в состав Тимирязевского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Славского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина